Кретовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кретовка — бывший посёлок в Садовском районе Воронежской области.
 Кретовка — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Кретовка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Кретовка — село в Курманаевском районе Оренбургской области.